Con el término Chjalta (en ruso: Чхалта), nos podemos referir a:

 Chjalta, localidad de Abjasia.
 Chjalta, cadena montañosa de Abjasia.
 Chjalta, río de Abjasia.